Morangis kan syfta på:
 Morangis, Essonne
 Morangis, Marne